Imię i nazwisko José Luis Sánchez nosili lub noszą m.in.:
 José Luis Sánchez Besa (1879–1955) – chilijski pionier lotnictwa
 José Luis Sánchez del Río (1913–1928) – meksykański powstaniec, święty katolicki
 José Luis Sánchez Fernández (1926–2018) – hiszpański rzeźbiarz
 José Luis Sánchez Paraíso (1942–2017) – hiszpański lekkoatleta, sprinter
 José Luis Sánchez Solá (ur. 1959) – meksykański trener piłkarski
 José Luis Sánchez Moretti (ur. 1970) – chilijski piłkarz
 José Luis Sánchez (1974–2006) – argentyński piłkarz
 José Luis Sánchez Capdevila (ur. 1981) – hiszpański piłkarz
 José Luis Sánchez Castillo (ur. 1987) – meksykański strzelec sportowy